Arbore bezeichnet:
Arbore (Volk), ein Volk in Äthiopien
Arbore (Sprache), eine Kuschitische Sprache
Arbore (Suceava), eine Gemeinde in Rumänien
Kloster Arbore, ein Kloster in Rumänien

Arbore ist der Familienname folgender Personen:
 Ecaterina Arbore (1875–1937), rumänisch-sowjetische Medizinerin, Schriftstellerin und Politikerin
 Ioan Arbore (1892–1954), rumänischer General
 Nina Arbore (1889–1941), rumänische Malerin, Zeichnerin und Grafikerin 
 Renzo Arbore (* 1937), italienischer Schauspieler, Regisseur und Musiker